Club Espanyol de Foot-ball, nom històric del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
 Conferència episcopal de França, organisme que reuneix els bisbes de l'Església Catòlica de França
 Canadian Expeditionary Force, unitats militars del Canadà que participaren en la Primera Guerra Mundial
 Centre d'Étude de la Forêt, grup d'estudis d'ecologia forestal i gestió dels boscos del Canadà
 Confederació Espanyola de Fotografia, associació professional de fotografia d'Espanya
 Centre d'Estudis Financers, centre privat de formació en el camp de les finances d'Espanya
 Constructions Eléctriques de France, empresa constructora de locomotores de França
 Comissió Executiva Federal, direcció federal del Partit Socialista Obrer Espanyol
 Comissió Executiva de Federació, òrgan de govern territorial de la Joventut Socialista de Catalunya
 Marc europeu comú de referència per a les llengües (del seu nom en anglès Common European Framework), estàndard europeu per als nivells de coneixements de les llengües
 CEF també és el codi UCI del Nankang-Fondriest, equip ciclista d'Itàlia